Фролков Володимир Йосипович ( 18 серпня 1920) — радянський український звукооператор і звукорежисер. 
 Фролков Олексій Андрійович (1904, село Тугань Мєщовського повіту Калузької губернії, тепер Калузької області, Російська Федерація  — 1989, місто Кишинів, тепер Республіка Молдова) — український радянський партійний діяч, 1-й секретар Харківського обкому КП(б)У.

російські прізвища